Турнір з боксу в першій середній вазі на літніх Олімпійських іграх 2000 пройшов з 19 вересня по 1 жовтня і в ньому взяли участь 28 боксерів. Вагові норми становили до 71 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі взяли 28 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 1999 та 2000 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Змагання 
 |RD4-score03='''RSC
|RD4-team04= |RD4-score04=
|RD5-team01= |RD5-score01=23
|RD5-team02=

Посилання 
 Офіційні результати 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2000